Цзян (Jiang) — три омонимичные китайские фамилии. (кор.: Кан)

蔣 (Jiǎng) — название царства эпохи династии Чжоу.

江 — река.

姜 (Jiāng) — «имбирь».

Известные Цзян 
 Цзян, Дэвид (более известен как Дэвид Чианг; род. 1947) — гонконгский актёр, режиссёр и продюсер.
 
 Чан Кайши (Цзян Цзеши — 蔣介石, 31 октября 1887 — 5 апреля 1975) — военный и политический деятель Китая, возглавивший Гоминьдан в 1925 г. после смерти Сунь Ятсена.
 Цзян Фанлян (Фаина Ипатьевна Вахрева, кит. 蔣方良 — Цзян Фанлян, 15 мая 1916 — 15 декабря 2004) — первая леди Китайской республики (Тайвань) в 1978-88 годах.
 Цзян Цземинь (кит. упрощ. 蒋洁敏, пиньинь Jiǎng Jiémǐn, род. 1954) — президент Китайской национальной нефтяной компании и председатель совета директоров компании PetroChina.
 Цзян Цзэминь (кит. трад. 江澤民, упрощ. 江泽民, пиньинь Jiāng Zémín, род. 17 августа 1926, Янчжоу, пров. Цзянсу) — генеральный секретарь ЦК КПК с 1989 по 2002, председатель Военного совета ЦК КПК с 1989 по 2004, председатель Центрального военного совета КНР с 1990 по 2005, председатель КНР с 1993 по 2003.
 Цзян Цзинго (кит. трад. 蔣經國, упрощ. 蒋经国, пиньинь Jiǎng Jīngguó, Chiang Ching-kuo, Елизаров Николай Владимирович, Цзянфэн) (27 апреля 1910 — 13 января 1988) — китайский тайваньский общественный деятель, президент Китайской республики Тайвань в 1978—1988 гг. (6-й и 7-й президентские сроки).
 Цзян Бо (, род. 1992) — китайский фигурист-парник.
 Цзян Бо (, род. 1982) — китайский футболист, игрок «Ляонин Хувин» и сборной Китая по футболу.
 Цзян Вэй (姜維 Jiang Wei; 202—264) — регент царства Шу.
 Цзян Вэнь (, род. 1963) — китайский актёр, кинорежиссёр и сценарист.
 Цзян Вэнье (, 1910—1983) — китайский композитор.
 Цзян Вэйго (, 1916—1997) — приёмный сын Чан Кайши, высокопоставленный политический деятель Гоминьдана.
 Цзян Тэнцзяо (; 1919—2009) — китайский генерал, осуждённый по «делу Линь Бяо».
 Цзян Хункунь (род. 1954) — политический деятель Китая.
 Цзян Цуйхуа (род. 1975) — китайская велосипедистка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2000 года.
 Цзян Чаолян (род. 1957) — китайский политический деятель и банкир.
 Цзян Чжаохэ (1904—1986) — известный китайский художник.
 Цзян Шоцзе (; 1918—1993) — китайский экономист.
 Цзян Юйюань (; род. 1991) — китайская гимнастка, олимпийская чемпионка 2008 года.

См. также 
 Сто фамилий
 Цзянь